Topònims:
 Wellington, capital de Nova Zelanda
 Wellington (regió), regió neozelandesa en la qual s'ubica la capital
 Wellington (Colorado), localitat estatunidenca de l'estat de Colorado
 Wellington (Florida), localitat estatunidenca de l'estat de Florida
 Wellington (Illinois), localitat estatunidenca de l'estat d'Illinois
 Wellington (Kansas), localitat estatunidenca de l'estat de Kansas
 Wellington (Kentucky), localitat estatunidenca de l'estat de Kentucky
 Wellington (Maine), localitat estatunidenca de l'estat de Maine
 Wellington (Missouri), localitat estatunidenca de l'estat de Missouri
 Wellington (Ohio), localitat estatunidenca de l'estat d'Ohio
 Wellington (Utah), localitat estatunidenca de l'estat de Utah
 Illa de Wellington, al sud de Patagònia a Xile
 Estació de Wellington, estació de tramvia al carrer de Wellington (districte de Sant Martí, Barcelona)
 Personatges:
 Arthur Wellesley de Wellington el militar i polític britànic, primer duc de Wellington
 Wellington (personatge literari), personatge de la novel·la «El curiós incident del gos a mitjanit»
 Wellington Koo (1887 – 1985)
 Miscel·lània:
 Wellington Arch, monument londinenc
 La victòria de Wellington, composició musical de Ludwig van Beethoven